Przecław er navnet på tolv landsbyer i Polen, blandt andet:

 Przecław (Kołbaskowo Kommune) – landsby i Vestpommerske voivodskabet, Polen